Honey Boo Boo (ang. Here Comes Honey Boo Boo) – amerykański program telewizyjny typu reality show wyprodukowany przez Authentic Entertainment, opowiadający o rodzinie sześcioletniej Alany „Honey Boo Boo” Thompson, gwiazdy dziecięcych konkursów piękności, która zyskała sławę dzięki programowi TLC Mała piękność.

Pierwszy odcinek wyemitowano 8 sierpnia 2012 roku. Pierwsza seria emitowana była do 26 października 2012 roku, na początku 2013 roku wyemitowano trzy odcinki specjalne. Druga seria emitowana była od 17 lipca do 11 września 2013 roku.

20 września 2013 roku ogłoszono, że TLC złożyła zamówienie na trzecią serię mająca liczyć 12 odcinków i trzy odcinki specjalne. Pierwszy odcinek specjalny zostanie wyemitowany 1 stycznia 2014 roku.

W Polsce premiera pierwszej serii miała miejsce 13 lutego 2013 roku na polskim kanale TLC z polskim lektorem. Od 19 października 2013 stacja emituje drugą serię z polskim dubbingiem.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie TLC – START INTERNATIONAL POLSKA
Udział wzięli:
 Barbara Zielińska – June Shannon
 Cezary Kwieciński – Mike Thompson
 Krzysztof Szczerbiński
i inni

Lektor: Jarosław Łukomski

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show